DS (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Citroën DS, een type auto
 DS Automobiles, een automerk, afsplitsing van het merk Citroën
 Nintendo DS, een draagbare spelcomputer
 easyJet Switzerland, aangeduid met de IATA-luchtvaartmaatschappijcode DS

 Dominee, afgekort ds.
 Droge stof (ook wel DS)
 de lengte van een infinitesimaal stukje van een kromme; zie Booglengte

 Darmstadtium, een chemisch element

 De Standaard, een Belgische krant
 De Sitter-metriek (), een begrip uit de algemene relativiteitstheorie